Puchar Matthewsa 1988 - turniej towarzyski o Puchar Stanleya Matthewsa odbył się w dniach 21–28 maja 1988 roku w Kanadzie. Wszystkie mecze rozegrano w Toronto. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe: gospodarzy, Grecji i Chile.

Mecze

Końcowa tabela

Finał 

Triumfatorem turnieju o Puchar Matthewsa 1988 został zespół Kanady.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Kanadzie
1988 w piłce nożnej
1988 w Kanadzie
Sport w Toronto